Чуперчень () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Чуперчень () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Чуперчень.
 Чуперчень () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Чуперчень () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Чуперчень.
 Чуперчень () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Космешть.
 Чуперчень () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Агріш.